CFS (oder CfS) steht als Abkürzung für:

 Center for Financial Studies, an der Universität Frankfurt
 Certificat de français du secrétariat, ein internationales Sprachdiplom in Französisch 
 Chemins de fer Syrienne, das staatseigene Normalspurnetz in Syrien, siehe Schienenverkehr in Syrien
 Chemische Fabrik Stoltzenberg, eine ehemalige chemische Fabrik in Hamburg, die sich nach eigener Darstellung mit der Herstellung von und dem Umgang mit „Ultragiften“ beschäftigt hat
 ChristInnen für den Sozialismus, eine internationale, christlich-sozialistische Organisation
 Chronic fatigue syndrome, siehe Chronisches Erschöpfungssyndrom
 Cluster File System, ein Cluster-Dateisystem
 Commandement des Forces Spéciales oder  Comando forze speciali, die französische beziehungsweise italienische Abkürzung für die Kommando Spezialkräfte (Schweiz) in der Schweizer Armee.
 Compact File Set, ein offenes Format zur Archivierung von Dateien
 Completely Fair Scheduler, der Prozess-Scheduler im Linux-Kernel ab Version 2.6.23
 Congregatio a Fraternitate Sacerdotali, die Kongregation der priesterlichen Brüderlichkeit, eine Priesterbruderschaft
 Container Freight Station, der Ort, an dem im Seetransport ein Container beladen wird
 Convenience Food Systems, ein internationaler Konzern für Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsmaschinen
 italienisches Kfz-Sonderkennzeichen für Corpo Forestale dello Stato, Forstbehörde
 Cryptographic File System, ein verschlüsseltes Dateisystem, das auf NFS-Daemon aufsetzt
 Curt-Frenzel-Stadion, Eisstadion in Augsburg
 Microsoft Combat Flight Simulator, ein Flugsimulator der Softwarefirma Microsoft, der auf der jeweils aktualisierten Engine des bekannten Microsoft Flight Simulator basiert
 Empire Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

ČFS steht als Abkürzung für:

 Česká fyzikální společnost (deutsch: Tschechische physikalische Gesellschaft), vereinigt wissenschaftliche Mitarbeiter aus den Gebieten der Physik

CFS